gromada Korsze I (1954)
 gromada Korsze II (1954-1972)